Maddux est un patronyme porté notamment par :
 
 Greg Maddux (1966-), joueur de baseball américain,
 Mike Maddux (1961-), joueur de baseball américain,
  (1911-1971), homme politique américain,
  (1948-), mathématicien américain,
  (1965-), réalisateur américain.

Patronyme anglais